Sejm Ustawodawczy (1848)
 Sejm Ustawodawczy (1919–1922)
 Sejm Ustawodawczy (1947–1952)